Termenul „Lacombe” se poate referi la:

Persoane
Albert Lacombe, misionar
Brigitte Lacombe, fotograf francez
Claire Lacombe, revoluționar francez
François Lacombe, hocheist canadian
Georges Lacombe, regizor francez
Louis Lacombe (1818-1884), pianist, compozitor francez
Michel Lacombe, comic canadian
Normand Lacombe, hocheist canadian

Denumiri geografice
Lacombe, Alberta, oraș în Canada
Comitatul Lacombe, Alberta, din Canada
Lacombe, Louisiana, diviziune de recensământ, din SUA
Lacombe, comună în departamentul Aude din sudul Franței